Le tournoi Open du Texas 2005 est l'édition féminine 2005 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du 4 au  à Dallas. 
Le tableau est composé de 32 participantes dont seize têtes de série.

En finale la championne du monde Vanessa Atkinson l'emporte face à la  mondiale et tenante du titre Rachael Grinham.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)

Liens externes 

Compétition de squash à Dallas
Sport aux États-Unis en avril 2005
Squash en 2005
2005 au Texas